
Detta är en lista över släkten i familjen flockblommiga växter alfabetiskt ordnad efter de vetenskapliga namnen.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Se även
 Lista över auktorsförkortningar inom växttaxonomin

Auktorkällor
 IPNI - International Plant Names Index
 ITIS - Integrated Taxonomic Information System
 NRM - Naturhistoriska riksmuseets checklista
 SKUD - Svensk kulturväxtdatabas

Externa länkar
 IPNI
 ITIS
 Naturhistoriska riksmuseets checklista
 Svensk kulturväxtdatabas

 Flockblommiga växter
Flockblommiga växter